Die Saison der Hallenhockey-Bundesliga 2018/19 der Damen begann am 1. Dezember 2018. Die Doppelendrunde der Damen und Herren fand am 26. und 27. Januar 2019 in der innogy Sporthalle in Mülheim an der Ruhr statt.

Legende:

Hauptrunde 

Endstand 13. Januar 2019

Endrunde 
In den jährlich wechselnden Viertelfinal-Paarungen treten die beiden Gruppenersten an, dieses Jahr spielen in der ersten Runde Nord gegen West und Ost gegen Süd. Die Endrunde der letzten Vier findet gemeinsam mit den Herren statt.

Aufstieg 
Die Meister der Regionalligen Nord, Ost, Süd und West steigen in die Bundesliga auf. Falls es sich dabei um eine zweite Mannschaft handelt, geht das Aufstiegsrecht an die nächstplatzierte Mannschaft über.

Aufsteiger für die Saison 2019/20 sind: Im Norden Eintracht Braunschweig, im Süden der Bietigheimer HTC, im Westen der Crefelder HTC und im Osten der Osternienburger HC.

Weblinks 
 Offizielle Website des Deutschen Hockey-Bundes
 Offizielle Webseite der Endrunde

Einzelnachweise 

Hallenhockey-Bundesliga (Damen)
Hockey 2019
Hockey 2018